«Puente Nuevo» puede referirse a los siguientes artículos:

Toponimia

En España 
 Puente Nuevo (C.P. 05278), en el municipio de El Tiemblo, provincia de Ávila.
 Puente Nuevo (C.P. 2300X), enclave poblacional perteneciente al municipio de Jaén.
 A Pontenova (C.P. 27720), municipio en la provincia de Lugo.
 Puente Nuevo (C.P. 33507), en el concejo de Llanes, Asturias.

Arte

Arquitectura

en Chile 
 Puente Juan Pablo II, antiguamente llamado puente Nuevo, en Concepción.
 Puente Nuevo, en la ciudad de Temuco.

En España 
 Embalse de Puente Nuevo y su central térmica, en el municipio de Espiel, Córdoba.
 Puente Nuevo, monumento del municipio de Ronda, Málaga.
 Puente Nuevo, construido sobre el río Guadarrama, en el término municipal de Galapagar, Madrid.
 Puente Nuevo, como también es conocido el puente del Batán, construido sobre el río Manzanares, en el término municipal de Colmenar Viejo, Madrid.
 Puente Nuevo, construido sobre el río Segura, en la ciudad de Murcia.

En Francia 
 Puente Nuevo, puente monumental sobre el Sena, en París.
 Pont Neuf (Toulouse), puente monumental sobre el Garona, en Toulouse.